Munio bezeichnet:

 Mounio (auch: Munio, Muniyo), Landschaft in Niger und eine ehemalige Provinz des Reichs Bornu
 Munio von Zamora (1237–1300), spanischer Dominikaner

 siehe auch

 Muonio, Gemeinde in Finnland